(De) Wielewaal kan verwijzen naar:
 Wielewaal (vogel), een zangvogel
 Entiteiten vernoemd naar deze zangvogel;
 Wielewaal, een woonwijk in het Zuid-Hollandse Rotterdam;
 De Wielewaal (vzw), voormalige Vlaamse natuurbehoudvereniging waaruit Natuurpunt en JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) zijn ontstaan;
 Landgoed De Wielewaal, voormalig landgoed van Frits Philips in het Noord-Brabantse Eindhoven.
 De Wielewaal (Beneden-Leeuwen), een molen in het Gelderse Beneden-Leeuwen
 De Wielewaal (Wapenveld), een molen in het Gelderse Wapenveld
 De Wielewaal, een sporthal in het Zuid-Hollandse Hardinxveld-Giessendam